The Music of Christmas é o primeiro disco de Natal e o sétimo álbum de estúdio do cantor Steven Curtis Chapman, lançado a 26 de Setembro de 1995.

O disco atingiu o nº 1 do Heatseekers, o nº 61 da Billboard 200 e o nº 2 do Top Contemporary Christian.

Faixas 
Todas as faixas escritas e/ou arranjadas por Chapman, exceto onde anotado

"Hark! The Herald Angels Sing/The Music Of Christmas" (Wesley, Mendelson/Chapman) – 6:43
"Christmas Is All In The Heart" (feat. CeCe Winans) – 5:15
"Angels We Have Heard On High" (Barnes) – 5:39
"O Come, O Come, Emmanuel" (Neale, Coffin) – 3:28
"Our God Is With Us" (Chapman, Michael W. Smith) – 6:43
"Interlude: The Music Of Christmas" (Handel, Wesley, Mendelson, Barnes, Chapman, Buchanan) – 4:46
"This Baby" (Dix/Chapman) – 4:35
"Silent Night/Away in a Manger/O Holy Night" (Gruber/Murray/ Adam/Chapman) – 6:03
"Carol Of The Bells" – 3:44
"O Come All Ye Faithful" (Wade/Chapman) – 4:18
"Going Home For Christmas" (Chapman, Elliot) – 5:25
"Precious Promise" – 4:12

Álbuns de 1995
Álbuns de Steven Curtis Chapman
Álbuns em língua inglesa